Мише́ль Гри́би (; ) — швейцарская кёрлингистка.

Достижения 
 Зимняя Универсиада: бронза (2015).
 : золото ().
 : бронза (, ).
 : золото ().
 : золото (), серебро (, ), бронза ().
 : золото (2013), бронза (2014).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Частная жизнь 
Её брат Рето Гриби — тоже кёрлингист, они в смешанной паре выиграли чемпионат мира в 2014 году.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте результатов зимней Универсиады 2015 | FISU

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Швейцарии
Чемпионы мира по кёрлингу
Чемпионы Швейцарии по кёрлингу
Призёры Универсиад в кёрлинге